

Единицы измерения давления 
 Паскаль (ньютон на квадратный метр)
 Бар
 Миллиметр ртутного столба (торр)
 Микрон ртутного столба (10−3 торр)
 Миллиметр водяного (или водного) столба
 Атмосфера 
 Атмосфера физическая
 Атмосфера техническая
 Килограмм-сила на квадратный сантиметр, килограмм-сила на квадратный метр
 Дина на квадратный сантиметр (бария)
 Фунт-сила на квадратный дюйм (psi)
 Пьеза (тонно-сила на квадратный метр, стен на квадратный метр)

Ссылки 
 Перевод единиц давления друг в друга
 Таблица перевода единиц измерения давления.